Monumento a los combatientes judíos puede referirse a:

 Monumento a los combatientes judíos, monumento a los soldados judíos caídos en la Primera Guerra Mundial, Viena (Austria).
 Monumento a los combatientes judíos, monumento a los soldados judíos caídos en la Primera Guerra Mundial, Worms (Alemania).